Australia
 Market Street – strada di Sydney

Malaysia
 Market Street – strada di George Town

Stati Uniti d'America
 Market Street – nome con cui era conosciuta State Street, strada di Boston, nel Massachusetts
 Market Street – strada di Filadelfia, in Pennsylvania
 Market Street – strada di San Francisco, in California